Чемпионат MLS 2013 () — 101-й сезон по футболу, санкционированный ФИФА в США и Канаде, 35-й сезон с национальной лигой первого дивизиона и 18-й сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. В чемпионате принимали участие 19 клубов (16 из США и 3 из Канады).

Регулярный чемпионат начался 2 марта и закончился 27 октября. Турнир плей-офф начался 30 октября и завершился матчем за Кубок MLS 7 декабря.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
15 января 2013 года клуб «Спортинг Канзас-Сити» и благотворительный фонд «Ливстронг», основанный Лэнсом Армстронгом, разорвали отношения в связи с допинговым скандалом Армстронга, после чего стадион клуба был переименован из «Ливстронг Спортинг Парк» в «Спортинг Парк».

1 июня 2013 года домашний стадион клубов «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Чивас США», в последние десять лет носивший название «Хоум Дипо Сентер», сменил спонсора и был переименован в «Стабхаб Сентер».

10 сентября 2013 года компания Тойота вступила в многолетний контракт с клубом «Даллас» за право на переименование домашнего стадиона клуба из «Эф-си Даллас Стэдиум» в «Тойота Стэдиум».

Клубы-участники

Тренеры, капитаны и спонсоры 
Экипировка для всех команд лиги поставляется компанией Adidas.

Тренерские изменения

Турнирные таблицы 
Источник: Статистика официального сайта лиги

Восточная конференция

Западная конференция

Правила тай-брейка 
За победу начисляется три очка, за ничью — одно очко, за поражение — ноль очков. В случае равенства в таблице по количеству набранных очков применяется следующая процедура тай-брейка:
 Наибольшее количество побед.
 Количество забитых голов.
 Разница между забитыми и пропущенными голами.
 Наименьшее количество дисциплинарных очков (фол — 1 очко, первая жёлтая — 3 очка, вторая жёлтая (повлёкшая красную) — 5 очков, прямая красная — 6 очков, санкция дисциплинарного комитета — 6 очков).
 Количество голов, забитых в гостевых матчах.
 Разница между забитыми и пропущенными голами в гостевых матчах.
 Количество голов, забитых в домашних матчах.
 Разница между забитыми и пропущенными голами в домашних матчах.
 Монета (две команды) или жребий (три и больше команд).

Лидеры регулярного чемпионата

Бомбардиры 

Источник:

Голевые передачи 

Источник:

|}

Статистика

Голы 
 Первый гол в сезоне: Себастьен Ле Ту за «Филадельфию Юнион» в ворота «Спортинг Канзас-Сити» (2 марта)
 Наибольшее количество голов в матче: 8 голов
 «Монреаль Импакт» 5:3 «Филадельфия Юнион» (25 мая)
 Самая крупная победа хозяев: 5 голов
 «Нью-Инглэнд Революшн» 5:0 «Лос-Анджелес Гэлакси» (2 июня)
 «Монреаль Импакт» 5:0 «Хьюстон Динамо» (24 августа)
 «Лос-Анджелес Гэлакси» 5:0 «Чивас США» (6 октября)
 Самая крупная победа гостей: 5 голов
 «Чивас США» 0:5 «Портленд Тимберс» (26 октября)

Посещаемость матчей 
 Самая высокая посещаемость матча: 67 385, «Сиэтл Саундерс» против «Портленд Тимберс» (25 августа)
 Самая низкая посещаемость матча: 5 123, «Чивас США» против «Портленд Тимберс» (14 сентября)
 Всего матчи регулярного чемпионата посетило 6 005 991 человек, в среднем 18 594 за игру

Награды

Награды года

Символическая сборная года 
Сборная составлена по результатам голосования игроков лиги, руководства клубов и представителей средств массовой информации.

Награды месяца

Еженедельные награды

Команда недели

Плей-офф Кубка MLS 
Каждая конференция провела отдельный турнир плей-офф за звание чемпиона конференции. Чемпион Западной конференции встретился с чемпионом Восточной конференции в матче за Кубок MLS, в котором определился чемпион лиги MLS.

В турнир плей-офф вышли пять лучших команд каждой конференции согласно занятому месту в регулярном чемпионате. Команды, занявшие четвёртые и пятые места в каждой конференции, провели по одному матчу в предварительном раунде на домашних полях команд, занявших четвёртые места. Победители предварительного раунда вышли в полуфиналы конференций, где их соперниками стали команды, завершившие регулярный чемпионат на первом месте в каждой конференции. Вторые и третьи команды конференций встретились в остальных полуфиналах. Полуфиналы и финалы конференций состояли из двух матчей — в гостях и на домашнем поле. Команда, завершившая сезон на более высоком месте в регулярном чемпионате, получила право играть второй матч полуфинала и финала у себя дома. Победители финалов стали чемпионами своих конференций и встретились в матче Кубка MLS за звание чемпиона лиги. Матч за Кубок MLS проводился на домашнем стадионе команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.

В случае ничейного счёта команды проводят два дополнительных пятнадцатиминутных периода. Если счёт по-прежнему остаётся ничейным, назначаются послематчевые пенальти. Правило выездного гола в MLS не применяется.

Источник: Официальный сайт лиги

Предварительный раунд

Полуфиналы конференций

Восточная конференция 

«Спортинг Канзас-Сити» вышел в финал конференции по суммарному счёту 4:3

«Хьюстон Динамо» вышел в финал конференции по суммарному счёту 4:3

Западная конференция 

«Портленд Тимберс» вышел в финал конференции по суммарному счёту 5:3

«Реал Солт-Лейк» вышел в финал конференции по суммарному счёту 2:1

Финалы конференций 

«Спортинг Канзас-Сити» победил по суммарному счёту 2:1, клуб стал чемпионом Восточной конференции и вышел в финал Кубка MLS 2013

«Реал Солт-Лейк» победил по суммарному счёту 5:2, клуб стал чемпионом Западной конференции и вышел в финал Кубка MLS 2013

Матч за Кубок MLS

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика сезона: 2013 MLS Standings and Leaders
 MLSsoccer.com — официальный сайт лиги

2013
2013 год в футболе